Aerials for damer ved vinter-OL 2018 fandt sted den 15. og 16. februar 2018 i Bogwang Phoenix Park, Pyeongchang, Sydkorea.

Resultater

Kvalifikation 1 
 Q — Kvalificeret til finalen
Kvalifikation blev afholdt den 15. februar kl. 20:00.

Kvalifikation 2 
 Q — Kvalificeret til finalen
Kvalifikationen blev afholdt den 15. februar klokken 20:45.

Finale 
Final blev afholdt den 16. februar klokken 20:00.

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Freestyle skiløb  på pyeongchang2018.com
 Tidsplan  på pyeongchang2018.com

Aerials - Damer